Bahn (Liberia), ville du Liberia
 Bahn (cratère), cratère martien